Claproth ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christian Claproth (1715–1748), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Justus Claproth (1728–1805), deutscher Hofrat und Erfinder

Siehe auch:
 Klaproth
 Klapproth